Tschermak ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Tschermak-Woess (1917–2001), österreichische Botanikerin und Lichenologin
 Leo Tschermak (1882–1969), österreichischer Forstwissenschaftler

Siehe auch:
 Cermak
 Csermák